Zeja (rivier), een rivier in Rusland
 Zeja (stad), een stad in Rusland aan de gelijknamige rivier